Евте́ев — русская фамилия. Известные носители:
 Евтеев, Александр Николаевич (1953—2021) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Евтеев, Алексей Борисович (род. 1975) — российский игрок в мини-футбол.
 Евтеев, Василий Ильич (1879—1952) — участник революции 1905—1907, 1917 годов, русско-японской и гражданской войн, возглавлял отряд Красной гвардии в Челябинске во время мятежа Чехословацкого корпуса в Челябинске, комиссар 28-й стрелковой дивизии при освобождении Екатеринбурга, Ижевска, Красноуфимска от белогвардейцев.
 Евтеев, Дмитрий Фёдорович (1924—1971) — советский разведчик, полный кавалер ордена Славы.
 Евтеев, Иван Алексеевич (1918—1944) — краснофлотец, Герой Советского Союза.
 Евтеев, Игорь (род. ?) — российский и экономический обозреватель.
 Евтеев, Константин Георгиевич (1916—?) — советский футболист и тренер.
 Евтеев, Михаил Иванович (1920—1971) — военный лётчик, Герой Советского Союза (1943).
 Евтеев, Павел Валерьевич (род. 1967) — бывший футбольный игрок из Казахстана, полузащитник.

